Clairaut ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis-Claude Clairaut (1713–1765), französischer Mathematiker, Geodät und Physiker

Clairaut bezeichnet außerdem:

 Clairaut (Mondkrater), ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite
 (9592) Clairaut, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Clairautsche Differentialgleichung
 Satz von Clairaut (Differentialgeometrie)
 Satz von Clairaut (Erdmessung)